Карагинский язык — язык алюторцев, относящийся к чукотско-камчатской семье палеоазиатских языков.

Распространение 
Карагинский язык был распространён в Карагинском районе Камчатского края. Вероятно, к настоящему моменту уже вымер.

Особенности 
Принадлежит к t-диалектам, определяется как диалект алюторского или как самостоятельный язык (по мнению О. А. Мудрака, обособившийся раньше других чукотско-корякских). В отличие от алюторского, характеризуется гласными о и е, участвующими в сингармонизме.

Литература 
 А. А. Мальцева. Глава из книги А. Т. Кононова «Рассказы о Чапаеве» в переводе на карагинский диалект алюторского языка.
 О. А. Мудрак. Свод камчадальской лексики по памятникам XVIII века.
 И. А. Муравьёва. Алюторский язык как представитель чукотско-камчатской семьи языков.

Чукотско-камчатские языки